Степноозёрский поссовет — муниципальное образование со статусом городского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 6672 человека, в том числе 2996 мужчин и 3676 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 6643 человека.

Населённые пункты 
В состав городского поселения входит один населённый пункт — рабочий посёлок Степное Озеро.

Примечания 

Городские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края